Zaskwierki ist ein polnischer Ortsname:
 Zaskwierki (Biała Piska), Ort im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945 Jurgasdorf, Kreis Johannisburg, Ostpreußen
 Zaskwierki (Gietrzwałd), Ort im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945 Dorotheental, Kreis Osterode, Ostpreußen